Герберт Виндт (; ,  — , ) — немецкий , .

Будучи студентом консерватории, в 1914 году ушёл добровольцем на фронт, был тяжело ранен и награждён Железным крестом II класса.

После войны учился в Берлинском университете искусств у Франца Шрекера, был неоднократно отмечен на музыкальных конкурсах. В 1931 году вступил в НСДАП.

Стал известен благодаря своей музыке к известным фильмам нацистской Германии. В частности, для Лени Рифеншталь написал музыку к таким её фильмам, как «Триумф воли» (1935), «Олимпия» (1938), «Долина» (1940/54).

Похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене.

Сочинения 
 Опера «Андромаха» (первое исполнение — 1932, Берлин)
 Партитуры к фильмам:
 Утренняя заря (Morgenrot), 1933
 Беженцы (Flüchtlinge), 1933
 Победа веры (Der Sieg des Glaubens), 1933
 Всадники Германской Восточной Африки, 1934
 Триумф воли (Triumph des Willens), 1934/35
 Незнакомка (Die Unbekannte), 1936
 Паромщица Мария (Fährmann Maria), 1936
 Олимпия (Olympia), 1938
 Пур ле мерит (Pour le Mérite), 1938
 Фридрих Шиллер — триумф гения (Friedrich Schiller — Triumph eines Genies), 1940
 Поход на Польшу (Feldzug in Polen), 1940
 Победа на Западе (Sieg im Westen), 1941
 Отставка (Die Entlassung), 1942
 ГПУ (G.P.U.), 1942
 Парацельс (Paracelsus), 1943
 Экипаж «Доры» (Besatzung Dora), 1943
 Семья Дегенхардт (Die Degenhardts), 1944
 Долина (Tiefland), 1954
 Собаки, вы хотите жить вечно? (Hunde, wollt ihr ewig leben) 1958
 Во имя матери (Im Namen einer Mutter) 1960

Примечания

Литература 
 Reimar Volker: «Von oben sehr erwünscht» — Die Filmmusik Herbert Windts im NS-Propagandafilm. Trier 2003.
 Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutsches Films. Frankfurt am Main 1979. S. 322 ff. und 366 ff.
 Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1964. S. 218 ff.
 B. Hannah Schaub: Riefenstahls Olympia. Körperideale — ethische Verantwortung oder Freiheit des Künstlers? München 2003. S.64-70.
 Michael Walter: Die Musik des Olympiafilms von 1938. In: (ders.): Hitler in der Oper. Deutsches Musikleben 1919—1945. Stuttgart, Weimar 2000.

Участники Первой мировой войны (Германия)
Члены НСДАП
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)